Twitch est un terme anglophone désignant un « mouvement convulsif », un « tressaillement », une « contraction musculaire » et aussi un « tic » (facial ou corporel). On le rencontre sous forme de dénomination dans les domaines suivants.

Audiovisuel 
 Twitch, un site de streaming de jeux vidéo.

Musique 
 Twitch, un album de Ministry sorti en 1986.

Jeux vidéo
 Twitch, un personnage du jeu vidéo League of Legends
 Twitch, un agent du GIGN dans le jeu vidéo Tom Clancy's Rainbow Six: Siege.

Voir aussi  
 Sam & Twitch.